jedro,  platno razapeto na brodskom jarbolu koja koristi energiju vjetra za pokretanje broda
 Jedro (zviježđe), zviježđe
 Parus, klasa ruskih satelita